Le Casette ima više značenja:
 Le Casette, Bologna
 Le Casette, Macerata
 Le Casette, Modena
 Le Casette, Padova
 Le Casette, Reggio Emilia
 Le Casette, Rimini
 Le Casette, Rovigo
 Le Casette, Teramo